Острова Элизабет () — архипелаг небольших островов, протянувшийся на юго-запад от полуострова Кейп-Код. Острова находятся к северо-западу от острова Мартас-Винъярд, разделяя пролив Винъярд и залив Баззардс.

Острова названы первооткрывателями в честь царицы Елизаветы Первой.

Население островов — 86 жителей (2000).

Административно острова относятся к округу Дьюкс штата Массачусетс, составляя городок Госнолд. За исключением двух островов, территория находится в частной собственности семейства Форбс и свободный доступ ограничен.

Ссылки 
 Cuttyhunk Historical Society, the Museum of the Elizabeth Islands

Острова Атлантического океана
Острова Массачусетса
География округа Дьюкс